Хосе де Вильявисиоса (; , Сигуэнса, Гвадалахара — , Куэнка (Испания)) — испанский поэт. Доктор права. Инквизитор.

Биография 
Испанский дворянин. Имел 2-х братьев и сестру. Брат Бартоломео стал секретарём инквизиции в Куэнка, а брат Франциско был нунцием в Толедо, сестра Мария стала настоятельницей францисканского монастыря в Толедо.

Хосе изучал право и богословие в университете Алькала-де-Энареса. Получил докторскую степень в области права и стал адвокатом в Мадриде. Позже был рукоположен в сан священника.

В 1622 был назначен докладчиком в Высшем совете инквизиции в Мадриде. Получил должность архидиакона Алькора. В 1638 году стал инквизитором в Мурсии, на соборе в Паленсии получил должность синекуры.

С 1648 года был каноником и архидиаконом Мойя.

Творчество 
Получил большую известность своей комической поэмой, бурлеском «La mosquea» («Война мух», 1615 и позже в 17-м т. «Biblioteca de autores españoles»), которая по богатству воображения и совершенству стиха причисляется в испанской литературе и ныне к лучшим произведениям этого рода поэзии.

Поэма содержит 925 строф, 7400 стихов, написанных на латыни в свободной форме и напоминает произведения Гомера, «Энеиды» Вергилия и «Метаморфозы» Овидия, создана под влияние Данте, например, в описании ада.

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Том 10/Изд. 7.- Москва: Т-ва 'Бр. А. и И. Гранатъ и Ко' - 1912.

Ссылки 
 José de Villaviciosa

Поэты по алфавиту
Поэты Испании
Испанские поэты
Поэты XVII века
Инквизиторы Испании
Доктора права
Католические священники Испании
Юристы Испании